

Geografia 
 Argentina
 San Ramón de la Nueva Orán – comune della provincia di Salta
 Bolivia
 San Ramón – città del dipartimento di Beni
 San Ramón – città del dipartimento di Santa Cruz
 Cile
 San Ramón – comune della provincia di Santiago
 Costa Rica
 San Ramón – distretto della provincia di Alajuela
 San Ramón – distretto della provincia di Cartago 
 El Salvador
 San Ramón – comune del dipartimento di Cuscatlán
 Nicaragua
 San Ramón – comune del dipartimento di Matagalpa
 Perù
 San Ramón – capitale dell'omonimo distretto, mella provincia di Chanchamayo
 Stati Uniti d'America
 San Ramon – città della contea di Contra Costa, California
 Uruguay
 San Ramón – cittadina del dipartimento di Canelones

Santi 
 San Raimondo Nonnato (Ramón Nonato) – festeggiato il 31 agosto
 San Raimondo vescovo di Barbastro-Roda (Ramón de Roda) – festeggiato il 21 giugno

Pagine correlate 
 San Raimondo